Bob Barker (presentator), Amerikaans spelshowpresentator
 Bob Barker (schip, 1950), genoemd naar de presentator